Абакшата - топоним в России.

 Абакшата — деревня в составе Краснокамского городского округа в Пермском крае России. Известна с 1782 года. До 2004 года относилась к Ананичевскому сельсовету, подчинённому Краснокамску.
 Абакшата — деревня в составе Краснокамского городского округа в Пермском крае России. Известна с 1843 года. До 2004 года относилась к Стряпунинскому сельсовету, подчинённому Краснокамску.